Жак () — французьке чоловіче ім'я, французька форма імені Яків.
 Жак — наслідний принц Монако.
 Жак II де Гойон — французький аристократ, політичний та військовий діяч часів Релігійних війн.
 Жак Аделаїд-Мерланд
 Жак Александр Сезар Шарль
 Жак Араго (1790—1855) — французький письменник і мандрівник
 Жак Атталі
 Жак Бальма
 Жак Барро
 Жак Бенінь Боссюе
 Жак Берж'є
 Жак Брель
 Жак Буше де Перт
 Жак Бюс
 Жак Вержес
 Жак Вільнев
 Жак Вільре
 Жак Делор (нар. 20 липня 1925) — французький економіст і політик
 Жак Дені Шуазі
 Жак Дерріда (1930—2004) — французький філософ алжирського походження, засновник деконструкції.
 Жак Дюкло
 Жак Дюпен
 Жак Ербран
 Жак Етьєн Ге
 Жак Жорж
 Жак Зуа
 Жак Ібер
 Жак Калло
 Жак Каррей
 Жак Картьє (1491 —†1557) — французький мореплавець
 Жак Кассіні
 Жак Лакан (1901—1981) — французький психоаналітик
 Жак Ле Гофф
 Жак Маке
 Жак Маркетт
 Жак Марітен
 Жак Мерін
 Жак Моно (1910—1976) — французький біохімік, Нобелівський лауреат
 Жак Оффенбах (1819—1880) — французький композитор, один з основоположників класичної оперети.
 Жак П'єр Бріссо
 Жак Плант
 Жак Поос
 Жак Превер
 Жак Пюшран
 Жак Пікар (1922—2008) — швейцарський океанолог, один з двох людей, хто побував на дні Маріанської западини.
 Жак Рансьєр
 Жак Реаттю
 Жак Рогге (1942) — бельгійський лікар і спортсмен; президент Міжнародного олімпійського комітету
 Жак Ру
 Жак Рубо
 Жак Рупнік
 Жак Сантер
 Жак Соломон Адамар (1865—1963) — французький математик. Член Паризької Академії наук (з 1912)
 Жак Сотеро
 Жак Сімон
 Жак Таті
 Жак Томелен
 Жак Тібо
 Жак Фор
 Жак Фреско (1916) — промисловий дизайнер, соціальний інженер і футуролог.
 Жак Шабан-Дельмас
 Жак Ширак — французький політик, 22-й президент Франції (з 1995 по 16 травня 2007).
 Жак д'Альбон де Сен-Андре
 Жак де Вокансон
 Жак де Лажу молодший
 Жак де Моле
 Жак фон Польє
 Жан Жак Руссо (1712—1778) — французький філософ-просвітник, письменник, композитор.
 Жак-Луї Давід (1748—1825) — відомий французький живописець.
 Жак-Ів Кусто (1910—1997) — французький дослідник.

Див. також 
 Яків